Římskokatolická farnost Roztoky je název několika farností v Čechách.

 Římskokatolická farnost Roztoky (u Ústí nad Labem) v litoměřické diecézi
 Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice v královéhradecké diecézi
 Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy v pražské arcidiecézi